La sigla NBB puede hacer referencia a:

Federación de Baloncesto de Países Bajos, por su nombte en neerlandés Nederlandse Basketball Bond.
Napar Buru Batzar, órgano regional del partido político PNV en Navarra.
Banco Nacional de Bélgica, del belga Nationale Bank van België, banco central de Bélgica.
Novo Basquete Brasil, primera división de baloncesto de Brasil.